Brimstone (film), western-thrillerfilm uit 2016, gemaakt door Martin Koolhoven.
 Brimstone (album), een soundtrackalbum van de gelijknamige film uit 2016
 Brimstone (raket), een Europese lucht-grondraket ontwikkeld voor de Britse Royal Air Force
 Brimstone (superschurk), een superschurk uit de DC Comics stripverhalen
 Brimstone (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1998
 Brimstone (Transformers), een naam voor meerdere figuren uit de mediafranchise Transformers
 Brimstone (Douglas Preston en Lincoln Child), een roman uit 2004 van de Amerikaanse schrijvers Douglas Preston en Lincoln Child
 Brimstone (Robert B. Parker), een westernroman uit 2009 van de Amerikaanse schrijver Robert B. Parker
 Brimstone (Alan Skinner), een roman uit 2010 van de Britse schrijver Alan Skinner